Се́лищи — деревня в Чудовском муниципальном районе Новгородской области. Входит в Трегубовское сельское поселение.

География 
Расположена в 48 км севернее города Великий Новгород на правом берегу реки Волхов, на автомобильной дороге Спасская Полисть — Селищи — Малая Вишера — Любытино — Боровичи, соединяющей деревню с федеральной автомобильной дорогой «Россия» М10 (E105).

История 
Военное поселение в Селищах именовалось Первый округ графа Аракчеева полка, здесь же в Селищах был расположен штаб этого округа.

В 1831 году в Кречевицах начался бунт. охвативший почти все военные поселения Новгородской губернии. Селищенское — самое северное на Волхове, было в их числе.

C 1831 год по 1863 год в комплексе находился Гродненский гусарский полк.

В 1838 году в Селищах в Гродненском гусарском полку служил Михаил Юрьевич Лермонтов.

C 1863 по 1910 год в комплексе находилась 37-я артиллерийская бригада.

В 1872 году в Селищах родился Сергей Павлович Дягилев.

С 1878 по 1892 годы в гарнизонной церкви Святого духа селищенского военного городка служил священником основатель новгородского музея древностей Николай Гаврилович Богословский (1824—1892).

Перед Великой Отечественной войной в Селищах находилась школа авиамехаников, а октября 1940 года по январь 1941 здесь была ещё Военная авиационная школа пилотов.

С осени 1941 года деревня два месяца была занята немцами и зимой 1941 года — освобождена.
1942 году — в комплексе военного поселения был организован госпиталь, а в 1943 году здесь располагался один из штабов 59-й армии Волховского фронта. В результате артобстрелов здания комплекса были сильно разрушены.

Население 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, население составляет 233 человека.

Достопримечательности 

Сохранились развалины комплекса Селищенские казармы — военного поселения (архитектор В. П. Стасов). Комплекс построен 1818—1825 годах и представлял собой протяжённое, вытянутое с севера на юг здание, состоял из четырёх корпусов: здание полкового манежа, два флигеля с севера и юга от манежа (один флигель для школы, другой для госпиталя), церковь Святого духа.

Примечания

Ссылки 
 Селищи
 Селищи на карте Новгородской области
 [https://web.archive.org/web/20070927213559/http://www.map.infoflot.ru/region_europe/sever_zapad/volhov/topo_map/10selishi/10selishi.htm Волхов (Селищи)\\"Водные пути России" — Информационно-справочный сайт 

Населённые пункты Чудовского района